Желобовский — русская фамилия; женская форма Желобовская.

 Известные носители 
 Желобовский, Александр Алексеевич (1834—1910) — священнослужитель Православной Российской Церкви, член Святейшего Синода, духовный писатель.
 Желобовский, Михаил Николаевич (род. 1946) — белорусский советский легкоатлет, мастер спорта СССР международного класса, неоднократный чемпион и рекордсмен СССР.
 См. также 
 Желобовский сельский совет — входит в состав Кременецкого района Тернопольской области Украины.